О'Браєн () — ірландське прізвище, топонім.

Відомі носії:

 Алекс О'Браєн — американський професійний тенісист
 Вілліс Гарольд О'Браєн (1886—1962) — американський аніматор та режисер
 Денніс О'Браєн (1949) — канадський хокеїст
 Джон О'Браєн (1977) — колишній американський футболіст
 Ділан О'Браєн (1991) — американський актор і музикант
 Ед О'Браєн (1968) — британський музикант
 Едвін Фредерік О'Браєн (1939) — американський кардинал
 Едмонд О'Браєн (1915—1985) — американський актор
 Една О'Браєн (1930) — ірландська письменниця, драматург
 Енді О'Браєн (1979) — ірландський футболіст
 Іта О'Браєн — британська постановниця сценічного руху, координаторка інтимності
 Конан О'Браєн (1963) — американський комік, телеведучий, сценарист
 Ліам О'Браєн (1964) — ірландський футболіст, півзахисник
 Маргарет О'Браєн (1937) — американська акторка 
 Неллі О'Браєн (?-1768) — відома свого часу британська красуня і куртизанка
 Роберт О'Браєн (1966) — американський юрист

Вигадані персонажі:
 О'Браєн — персонаж роману Джорджа Орвелла «1984»

О'Браєн (округ, Айова)
 О'Браєн — місто, штат Техас
 О'Браєн — переписна місцевість, штат Орегон

Див. також 
 Замок О'Браєн-тауер

Ірландські прізвища